Filmy
 Stalowe magnolie – film amerykański z 1989 r.
 Stalowe magnolie – film amerykański z 2012 r.

 Teatr
 Stalowe magnolie – przedstawienie teatralne w reżyserii Wojciecha Malajkata z 2004 r.